Ulica Bernardyńska w Bydgoszczy
 Ulica Bernardyńska w Krakowie
 Ulica Bernardyńska w Tarnowie
 Ulica Bernardyńska we Wrocławiu

Bernardyńska